Die Liste der Länder nach Mann-zu-Frau-Einkommensverhältnis sortiert Länder der Welt nach dem Einkommensverhältnis von Männern zu Frauen (Gender-Pay-Gap). Die angegebenen Daten stammen aus dem Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung, der jährlich vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) als Teil des Index der menschlichen Entwicklung erhoben wird und auf offiziellen Daten oder Kalkulationen beruht. Errechnet wird hierbei das geschätzte erwirtschaftete Bruttonationaleinkommen (BNE) in einem Land pro Frau im Verhältnis zu dem BNE pro Mann. Einfluss auf diesen Indikator hat neben der durchschnittlichen Erwerbstätigkeit von beiden Geschlechtern auch die Bezahlung und Produktivität der entsprechenden Tätigkeiten.

Weltweit hatten Frauen 2017 in nur einem Land ein höheres Einkommen als Männer: In Burundi, Ostafrika, lag das Verhältnis bei 0,736.


Rangfolge (2017)  
Die folgenden Angaben zum jeweiligen Bruttonationaleinkommen (BNE) sind berechnet in Internationalen US-Dollar von 2011, bereinigt nach Kaufkraft im Jahr 2017:

Siehe auch 
 Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit (GII: Gender Inequality Index)
 Global Gender Gap Report (Weltwirtschaftsforum)
 Länder nach durchschnittlicher Lebenserwartung Männer/Frauen (CIA World Factbook)
 Liste von Staaten nach Alphabetisierungsrate Männer/Frauen (CIA World Factbook)

Literatur 
 2019: Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP): Human Development Report 2019 – Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. UNDP, New York Dezember 2019, ISBN 978-92-1-126439-5 (englisch; Tabellen ab S. 300; PFD: 8 MB, 366 Seiten auf undp.org).
 2015: Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP): Bericht über die menschliche Entwicklung 2015. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015 (PDF: 9,3 MB, 328 Seiten auf hdr.undp.org).

Weblinks 
 Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP):  In: UNDP.org. 2018, abgerufen am 12. Dezember 2019 (englisch; Daten zu 2017).

Einzelnachweise 

Mann zu Frau Einkommensverhaltnis